Amerikai Egyesült Államok
Idlewild (Del Norte megye, Kalifornia)
Idlewild (Placer megye, Kalifornia)
Idlewild (Tulare megye, Kalifornia)
Idyllwild-Pine Cove, Kalifornia
Idlewild (Kentucky)
Idlewild (Michigan)
Idlewild (Missouri)
Idlewild (Tennessee)
Idlewild (Wisconsin)

Egyéb
Idlewild South, Allman Brothers Band-album, 1970
Idlewild (Everything but the Girl-album), 1988
Idlewild (Outkast-album), 2006
Idlewild (együttes), Skócia